Fiesso puede referirse a:

 Fiesso d'Artico, localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto.
 Fiesso Umbertiano, localidad y comuna italiana de la provincia de Rovigo, región de Véneto.